Patti kan syfta på:

Geografi

Indien 

 Patti (ort i Indien, Punjab), Tarn Taran, 
 Patti (ort i Indien, Uttar Pradesh), Pratāpgarh,

Italien 

 Patti, Messina, Sicilien, Messina, 

Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar